Marcello är ett italienskt förnamn, som även kan användas som efternamn.

Personer med efternamnet
 Benedetto Marcello (1686-1739), italiensk jurist, kompositör och poet
 Carlos Marcello (1910-1993), amerikansk maffiaboss
 Kee Marcello , fullständigt namn Kee Marcello Löfbom (född 1960), svensk artist, låtskrivare och producent
 Loredana Marcello (död 1572), dogaressa av Venedig
 Rob Marcello  (född 1977), svensk-amerikansk rockgitarrist

Personer med Marcello som förnamn (urval)

 Marcello Bacciarelli (1731–1818), polsk italiensk målare
  Marcello Cervini (1501–1555), italiensk påve med namnet Marcellus II
 Marcello Ferrada de Noli (född 1943), italiensk-svensk läkare, professor i folkhälsovetenskap
 Marcello Gandini (född 1938), italiensk bildesigner
 Marcello Lante (1561–1652), italiensk kardinal
 Marcello Lippi (född 1948), italiensk fotbollsspelare och tränare
 Marcello Mastroianni (1924–1996), italiensk skådespelare
 Marcello Tegalliano (600–talet–726), doge av Venedig
 Marcello Tusco (1930–2001), italiensk skådespelare, artistnamn för Marcello Pezzodipane

Fiktiv gestalt
 Marcello,  målare (baryton) i operan La Bohème av Puccini 

Italienska efternamn
Italienska förnamn
Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor
Barytonroller